Bitwa pod Nową Wsią (1831) – podczas powstania listopadowego, pod Nową Wsią w ob. powiecie kozienickim
Podczas powstania styczniowego, w okolicy miejscowości Nowa Wieś, w ob. powiecie  radziejowskim:
 Bitwa pod Nową Wsią (luty 1863) – bitwa stoczona 21 lutego 1863
 Bitwa pod Nową Wsią (kwiecień 1863) – bitwa stoczona 26 kwietnia 1863